Копило́в () — російське прізвище, утворене від копыл («копил»).

 Копилов Анатолій Олексійович ( 1936 — † 2007) — професор кафедри всесвітньої історії, колишній ректор Кам'янець-Подільського національного університету
 Копилов Вадим Анатолійович ( 19 вересня 1958) — український державний діяч.
 Копилов Герцен Ісаєвич (1925—1976) — радянський фізик, фахівець в області прикладної релятивістської кінематики, популяризатор науки, дисидент.
 Копилов Іван Михейович ( 1928 — † 2000) — радянський російський астроном, доктор фізико-математичних наук
 Копилов Мина Семенович — купець першої гільдії, Гласний міської Думи м. Катеринослава.
 Копилов Микола Іванович (1877—1936) — полковник Дієвої Армії УНР.
 Копилов Олександр Геннадійович (нар. 1956) — український живописець, графік. Член НСХУ.
 Копилов Сергій Анатолійович ( 1963) — український історик-славіст, історіограф, доктор історичних наук, професор.
 Копилов Сергій Миколайович — доброволець окремого диверсійно-розвідувального підрозділу «Патріот», кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.

Див. також 
 9932 Копилов — астероїд головного поясу
 Копил
 Копилова
 Копиленко

Примітки 

Російські прізвища